

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Królewice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Królewice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Królewice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino